

Arme 
 Roquette : projectile autopropulsé ou fusée non guidée.

Patronyme 

 Henri Roquette (1859-1930), homme politique français
 Henri-Emmanuel de Roquette (v. 1655-1725), homme d'Église français
 Gabriel de Roquette (162?-1707), homme d'Église français, abbé de Cluny et évêque d'Autun
 Marie-Christine Coisne-Roquette (1956), femme d'affaires française
 Philippe Roquette, artiste peintre français
Peter Roquette (1927-), mathématicien allemand
 Suzanne Roquette (1942-), actrice allemande
 Guillaume Roquette (1965-), journaliste français

Toponyme 

 Roquettes, commune française du département de la Haute-Garonne
 Roquetes, commune espagnole de la province de Tarragone, en Catalogne
 Prisons de la Roquette

Plante 
Plante de la famille des Brassicaceae dont on consomme les feuilles en salade ou comme condiment :
 roquette (Eruca sativa)
 roquette sauvage (Diplotaxis tenuifolia)
 diplotaxis fausse roquette (Diplotaxis erucoides)
 roquette de mer (Cakile maritima)
 roquette jaune (Sisymbrium irio)

Le nom vient du latin eruca, qui a donné le bas-latin ruca, puis le diminutif en vieil italien ruchetta et le mot français roquette apparu en 1538.

Jeux vidéo 
 La roquette est l'une des cartes du jeu Clash Royale.

Notes et références

Voir aussi 

 
 Roquette Frères : entreprise française dont l'activité est la transformation des produits issus de l'amidon
 Roquette Textiles : entreprise française de teinture textile dans le Nord de la France